La temporada de 1994 fue la 46.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo. Se inició el 27 de marzo en Sídney, Australia, terminando el 9 de octubre en Cataluña, España. Se disputaron un total de 14 grandes premios.

El campeonato mundial de 500cc fue ganado por el australiano Mick Doohan (Honda), seguido por el italiano Luca Cadalora (Yamaha) y el estadounidense John Kocinski (Cagiva).

Las categorías de 250cc y 125cc fueron ganadas por Max Biaggi y Kazuto Sakata, respectivamente.

Calendario

Resultados 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

500cc1994 500cc Entries List at www.f1network.net

250cc

125cc

Referencias

Enlaces externos 

 Moto GP: Análisis de las temporadas 1990-2001

Deportes de motor en 1994
1994